Aldo Petacchi (1916-1965) – politico esponente della Resistenza italiano.
 Alessandro Petacchi (n. 1974) – ex ciclista su strada italiano.

Pagine correlate 
 Petacci